JavaServer Faces – framework języka Java,
 Joint Strike Fighter Program
 Jabber Software Foundation
 JSF Nanterre – francuski klub koszykarski